Laura Alba z d. Rohtla (ur. 14 listopada 1985 w Rakvere) – estońska biegaczka narciarska. Wystąpiła 3 razy na mistrzostwach świata. Ani razu nie punktowała w zawodach pucharu świata. Swój największy sukces odniosła 22 stycznia 2011 w estońskiej Otepää, zajmując 38. miejsce w biegu na dystansie 10 km techniką klasyczną.

Zna 3 języki: swój ojczysty estoński, angielski oraz rosyjski. Obecnie mieszka w fińskim Lahti. Jest zamężna.

Wielokrotna mistrzyni i medalistka mistrzostw Estonii seniorek w biegach narciarskich.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Rezultaty na stronie FIS 

Estońscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1985